Stati Uniti d'America
 Red Oak – città della Contea di Nash, Carolina del Nord
 Red Oak – comunità non incorporata  della Contea di Fulton, Georgia
 Red Oak – città  della Contea di Montgomery, Iowa
 Red Oak – città  della Contea di Latimer, Oklahoma
 Red Oak – città della Contea di Ellis, Texas